Broccardo – variante del nome proprio di persona italiano Burcardo
Broccardo – cognome diffuso in Italia settentrionale, specialmente in provincia di Vicenza
Brocardo o broccardo – massima giuridica